Enfants de Paris est le titre de plusieurs films:

 Enfants de Paris sorti en 1924, réalisé par Albert-Francis Bertoni
 Enfants de Paris sorti en 1937, réalisé par Gaston Roudès

Voir aussi 
 L'Enfant de Paris, film sorti en 1913, réalisé par Léonce Perret